

Patronyme 

  ;
 David T. Abercrombie (1867-1931), homme d'affaires américain, cofondateur d'Abercrombie & Fitch ;
  ;
 Joe Abercrombie (1974-), écrivain britannique ;
  ;
 Lascelles Abercrombie (1881-1938), poète et critique britannique ;
 Neil Abercrombie (1938), homme politique américain, gouverneur d'Hawaï ;
 .

Toponyme 

 Abercrombie, une rivière d'Australie ;
 Abercrombie, une localité du Dakota du Nord.

Voir aussi 
 Abercrombie & Fitch, une entreprise américaine
 Opération Abercrombie, un raid amphibie des commandos anglo-canadiens au printemps 1942
 , plusieurs navires anglais

Patronyme écossais